

Geografia
Tisdale – comune del Canada in Saskatchewan
Tisdale – comunità degli Stati Uniti in Kansas

Persone
Ashley Tisdale – attrice e cantante statunitense
Jennifer Tisdale – attrice, modella e cantante statunitense
Paul Tisdale – calciatore e manager di calcio inglese
Wayman Tisdale – cestista e musicista statunitense